La nervosité, l'anxiété, l'angoisse, des états psychiques.
 Le système nerveux.